Троицкая, Александра Сергеевна (1896—1979) — советский микробиолог-лепролог.
 Троицкая, Александра Сергеевна (род. 2003) — казахстанская горнолыжница.